Esistono numerose fontane note come fontana del Nettuno o fontana di Nettuno:

Cile 

Fontana di Nettuno, a Santiago del Cile

Germania e Austria 
Fontana di Nettuno, a Berlino, opera di Reinhold Begas
Fontana di Nettuno, a Monaco di Baviera, opera di Joseph Wackerle e Oswald Bieber.
Fontana di Nettuno, al parco del Palazzo di Schönbrunn a Vienna, opera di Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg.
Fontana di Nettuno, nel giardino del Palazzo Brühl-Marcolini a Dresda, opera di Lorenzo Mattielli

Italia 
Fontana del Nettuno, in piazza Nettuno a Bologna
Fontana del Nettuno, nel giardino delle Ville pontificie a Castel Gandolfo in provincia di Roma
Fontana del Nettuno, a Conegliano in provincia di Treviso
Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze
Fontana del Nettuno, nel giardino di Boboli a Firenze
Fontana del Nettuno, in piazza Regina Margherita all'Aquila
Fontana del Nettuno, a Messina
Fontana del Nettuno, in piazza del Municipio a Napoli
Fontana del Nettuno, in piazza Mazzini, a Nettuno in provincia di Roma
Fontana del Nettuno, in piazza Navona a Roma
Fontana del Nettuno, in piazza del Popolo a Roma
Fontana del Nettuno, a Trento
 Fontana del Nettuno, in piazza della Borsa a Trieste

Messico 
Fontana di Nettuno, a Santiago de Querétaro

Polonia 
Fontana di Nettuno, a Danzica

Russia 
Fontana di Nettuno, nel Peterhof di San Pietroburgo

Spagna 
Fontana di Nettuno, in plaza de Cánovas del Castillo a Madrid